Хоэ  (ჵ, ) — тридцать восьмая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначала звук , была исключена из алфавита Обществом по распространению грамотности среди грузин и заменена сочетанием ჰოი. Числовое значение в изопсефии — 10000 (десять тысяч).

В системах романизации грузинского письма передаётся как ō (ISO 9984, ALA-LC).

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Хоэ асомтаврули и хоэ мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10C5 и U+10F5 соответственно.

Хоэ нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D25; до этого она была унифицирована с хоэ мхедрули.

Хоэ мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1CB5.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки